Toundra peut se référer à :
 Toundra, biome terrestre
 Toundra, groupe de rock espagnol
 Toundra, famille de satellites d'alerte précoce russes